Светска лига у ватерполу (Fina Men‘s Water Polo World League 2003) је друго издање ovog такмичења. Завршни турнир се играо у Њујорку, САД од 22. до 24. августа.

 Победа у регуларном времену - 3 бода
 Победа након пенала - 2 бода
 Пораз након пенала - 1 бод
 Пораз у регуларном времену - 0 бодова

Квалификациони турнир

Група А 
Сао Пауло, Бразил

 Из групе А прве 3 иду даље, четвртопласирана репрезетација испада.

Група Б 
Будимпешта, Мађарска

 Из групе Б прве две репрезетације иду даље, плус САД као домаћин.

Завршни турнир

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за 5./6. место

Утакмица за 3./4. место

Финале 

{| class="wikitable"

Коначан пласман

Спољашње везе 

 Страница на званичном ФИНА сајту

Светска лига у ватерполу
Ватерполо у САД
Спорт у Њујорку
Ватерполо у 2003.